Альбасе́те () может означать:

 Альбасете — город на юго-востоке Испании, административный центр одноимённой провинции.
 Альбасете — испанская провинция в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 «Альбасете» — испанский футбольный клуб из города Альбасете.
 Альбасете — трасса для автогонок.
 Альбасете, Антонио (род. 1965) — испанский автогонщик.